La Lega Nazionale B 1970-1971, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC San Gallo.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1971-1972.
      Retrocessa in Prima Lega 1971-1972.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 San Gallo e Grenchen promosse in Lega Nazionale A.
 Urania Ginevra e Young Fellows Zurigo retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1970
Calcio nel 1971
1971 2